Komáří vrch (rezerwat)
 Komáří vrch (szczyt)